Mill Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Mill Island (Illinois)
 Mill Island (Hancock County, Maine)
 Mill Island (Sagadahoc County, Maine)
 Mill Island (Minnesota)
 Mill Island (North Carolina)
 Mill Island (Ohio)
 Mill Island (South Carolina)
 Mill Island (Virginia)

in Kanada:
  Mill Island (Nunavut)

Siehe auch:
 Mill-Insel, Insel in der Antarktis